Abbas Al Nouri o ʿAbbās al-Nūrī (1952) – attore siriano.
 Abdelhak Nouri (1997) – ex calciatore olandese di origine marocchina, di ruolo centrocampista
 Alexander Nouri (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco di origini iraniane, di ruolo centrocampista
 Amin Nouri (1990) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Anton Nouri (1975) – attore austriaco
 Brwa Hekmat Nouri (1987) – calciatore svedese naturalizzato iracheno, di ruolo centrocampista
 Emin Nouri (1985) – calciatore svedese naturalizzato azero, di ruolo difensore
 Hossein Nouri (1990) – lottatore iraniano, specializzato nella lotta greco-romana
 Mohammad Nouri (1983) – calciatore iraniano, di ruolo centrocampista
 Michael Nouri (1945) – attore statunitense
 Pejman Nouri (1980) – calciatore iraniano, di ruolo centrocampista
 Rayan Aït-Nouri (2001) – calciatore francese, di ruolo difensore
 Riad Nouri (1985) – calciatore francese con cittadinanza algerina, di ruolo centrocampista